Gnagna Province är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Est, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Gnagna Province är platt.

Följande samhällen finns i Gnagna Province:

 Bogandé
 Soulougou
 Bonsiéga
 Siédougou
 Nindaongo
 Dadounga
 Mopiènga
 Balèmba
 Madori
 Lipaka
 Darsalam
 Liougou
 Dakiri
 Tolépsi
 Dassari
 Tambidi
 Banbigouabri
 Goundou
 Kamissi
 Tankori
 Malioma
 Komona

I övrigt finns följande i Gnagna Province:

 Vattendrag:
 Babila (ett periodiskt vattendrag)
 Bobounéléba (ett periodiskt vattendrag)
 Boulikièndi (ett periodiskt vattendrag)
 Gouaya (ett vattendrag)
 Gouèngo (ett periodiskt vattendrag)
 Kanbi (ett periodiskt vattendrag)
 Kokoroko (ett periodiskt vattendrag)
 Kouarinyi (ett periodiskt vattendrag)
 Kouloubila (ett periodiskt vattendrag)
 Légou (ett periodiskt vattendrag)
 Wanga (ett periodiskt vattendrag)
 Yalshrika (ett periodiskt vattendrag)
 Yari (ett vattendrag)

 Kullar:
 Banga Balé (en kulle)
 Soula (kullar)
 Téagou (en kulle)
 Yolinko (en kulle)

Trakten runt Gnagna Province består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gnagna Province är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Est, Burkina Faso